HGI est un sigle qui peut édsigner :
  (en français, Initiative citoyenne croate), un parti politique de la minorité croate au Monténégro ;
 , une organisation commerciale à but non lucratif pour discuter des principales spécifications et normes des passerelles résidentielles, également appelées home gateways.